Argumosa hace referencia a varios artículos:

Personas
 Diego de Argumosa (1792-1865), médico cirujano español que impulsó el uso de la anestesia en España, introduciendo el éter en 1847.
 Germán de Argumosa (1921-2007), conferenciante, articulista y parapsicólogo español.

Lugares
 Calle de Argumosa (denominada popularmente el "bulevar de Lavapiés") es una calle madrileña.